Der Briefmarken-Jahrgang 1928 der Deutschen Reichspost umfasste sieben Sondermarken, 13 Dauermarken und eine Ergänzung zu den Dienstmarken. Bei einigen Sonder- und allen Dauermarken sowie der Dienstmarke liegen keine verlässlichen Angaben zur Auflagenhöhe vor.

Liste der Ausgaben und Motive

Anmerkungen

Literatur 
 Michel-Katalog Deutschland 2006/2007 (broschiert), Schwaneberger Verlag GmbH (2006), ISBN 3-87858-035-5

Weblinks 

Kultur (Weimarer Republik)
1928
Liste (Philatelie)
1928